Зиттард () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Йозеф Зиттард (1846—1903) — немецкий музыкальный критик и музыковед.
 Альфред Зиттард (1878—1942) — его сын, немецкий органист.